Адольф Каменобродський (1871—1946) — архітектор.
 Альфред Каменобродський (1844—1922) — архітектор, живописець.
 Казімєж-Норберт Каменобродський (1874—1938) — архітектор.